Krigsarkivet kan avse:
Krigsarkivet (Finland)
Krigsarkivet (Sverige)